Жак дю Шеврёй (; 1595 год, Carquebut — 30 декабря 1649 год, Париж) — французский учёный.

Был профессором и синдиком парижского университета.

Труды 
Напечатал много трудов на латинском языке под именем Capreolus (, ):
 «Jesuitica», три речи против иезуитов;
 «De sphaera» (Париж, 1623—29 и 1640);
 «Tractatus de syllogismo» (1645);
 «Disceptatio de anima hominis» (1647);
 «Dissertatio de libero arbitrio» (1649);
 «De demonstratione magnitudinis in punito»;
 Вместе с Пьером Паде́ (Pierre Padet) издал «Déclinaisons grecques arrangées avec le latin pour la commodité des enfants» (1649).

Литература 
 
 Биография на Wikimanche

Учёные Франции XVII века